Цигань (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цигань, Бранислав (род. 24) — словацкий гандболист.
 Цигань, Кинга (род. 1972) — венгерская гребчиха-байдарочница.